Bülow ou Bulow est un patronyme; plusieurs personnes portent ce patronyme dont :
 Famille von Bülow, une famille noble d'Allemagne (qui a des liens vers des articles de Wikipédia de membres de la famille nommés _ "von Bülow")
 Aadel Bülow-Hansen (1906-2001), physiothérapeute norvégien
 Adolf von Bülow (1837-1907), général prussien
 Adolf von Bülow (1850-1897), général prussien
 Albert von Bülow (1829-1892), général prussien
 Alexander Bülow (1905–inconnu), garde SS
 Anders Bülow (1994-), joueur danois de cricket
 Anna Bülow (mort en 1519), écrivaine suédoise et traductrice
 Bernhard von Bülow (1849-1929), homme d'état allemand
 David Bulow (né en 1980), joueur de football américain
 Detlev von Bülow (1854-1926), homme politique allemand
 Ernst von Bülow (1842-1901), général prussien.
 Ernst von Bülow-Cummerow (1775-1851), économiste et homme politique prussien.
 Friedrich von Bülow (1762–1827), homme politique prussien
 Friedrich von Bülow (1868–1936), homme politique allemand
 Johan Bülow Wamberg (1786-1852), homme politique norvégien
 Kai Bülow (né en 1986), footballeur allemand
 Karen Bulow (1899-1982), artiste en textiles
 Marco Bülow (né en 1971), homme politique allemand
 Melissa Bulow (né en 1980), joueuse australienne de cricket
 Torun Bülow-Vivianna hube (1927-2004), orfèvre suédois
 William J. Bulow (1869-1960), sénateur aux États-Unis, gouverneur du Dakota du Sud

Voir aussi 
  (1915-2008), chef de la résistance italienne,  connu sous son nom de guerre de Bulow
 Bülow, municipalité allemande du land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale et dans l'arrondissement de Ludwigslust-Parchim
 Bulow Creek State Park
 Bulow Plantation Ruins Historic State Park
 Bulows Minde, Îles Vierges des États-Unis
 The Love Bülow, groupe allemand